Манк:

Топонимы 
 Манк — город в Австрии.
 Манк — река в Австрии.

Персоналии 
 Манк — католический святой.
 Манк, Уолтер (1917—2019) — американский океанограф, специалист в области геофизики и гидродинамики.

Другое 
 «Манк» — фильм Дэвида Финчера, вышедший в 2020 году.